

Musique 

 The Best of the Best est un album de musique des W.A.S.P..

Cinéma 

 Best of the Best est un film américain de Robert Radler ;
 Best of the Best 2 est un film américain d'arts martiaux sorti en 1993 et réalisé par Robert Radler.

Sport 

 The Best of the Best est une sélection des meilleurs joueurs de football du  ;
 CZW Best of the Best est un tournoi professionnel de catch à la Combat Zone Wrestling.

Voir aussi